Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Kropiwnicki (ur. 1962) – polski dziennikarz, publicysta i dyplomata
 Alfons Kropiwnicki (1803–1881) – polski budowniczy, architekt, przedstawiciel późnego klasycyzmu
 Jerzy Kropiwnicki (ur. 1945) – polski polityk, ekonomista, działacz opozycji w czasie PRL
 Józef Kropiwnicki (1824–1906) – polski nauczyciel.
 Robert Kropiwnicki (ur. 1974) – polski polityk, politolog i samorządowiec